Натуральне число 1912
 1912 рік до нашої ери
 1912 рік нашої ери